Леопольд Негре (15 июня 1879, Монпелье — 29 июля 1961, Париж) — французский учёный-, , доктор медицины, доктор естественных наук (1918), директор службы Института Пастера в Париже. Член Парижской медицинской академии (с 1951).

Биография 
Родился в семье пастора реформатской церкви. Рано остался сиротой.

Изучал естественные науки в университете Монпелье, затем окончил курсы микробиологии в Институте Пастера в Париже. С 1907 по 1910 год работал в лаборатории микробиологических курсов под руководством Амедея Борреля.

С 1910 года — заведующий лабораторией Пастеровского института в Алжире, с 1919 года —
заведующий лабораторией туберкулёза Института Пастера в Париже под руководством Альбера Кальмета.

В 1931 году Негре стал председателем Института Пастера, а в 1944 году был назначен вице-президентом Общества биологии Франции.

Президент Французского общества туберкулёза с 1950 года. Член Парижской медицинской академии (с 1951).

Научная деятельность 
Принимал участие в исследованиях вакцины БЦЖ. Вместе с микробиологом Альфредом Боке (1879—1947) разработал метиловый антиген для лечения туберкулёза.

Избранные публикации 
 Quelques recherches sur le cancer spontané et le cancer expérimental des souris (1910)
 Contributions à l'étude des microbes thermophiles, Étude biologique de la flore bactérienne thermophile du Sahara, Recherches expérimentales sur l'évolution de la Sarcosporidie de la Souris (1918)
 Lymphangite épizootique des solipèdes, Contribution à l'étude des mycoses (1920) avec Alfred Boquet
 L’Antigène méthylique dans la recherche des anticorps tuberculeux et dans le traitement de la tuberculose expérimentale des petits animaux de laboratoire (1925) avec Alfred Boquet
 Action des extraits méthyliques de bacilles tuberculeux, préalablement dégraissés par l’acétone, sur les tuberculoses externes, avec (1926) avec Alfred Boquet
 Prémunition des nouveau-nés contre la tuberculose par le vaccin B.C.G. (1921 à 1926) par Albert Calmette, Camille Guérin, Léopold Nègre, Alfred Boquet
 Antigénothérapie de la tuberculose par les extraits méthyliques de bacilles de Koch (1927) avec Alfred Boquet
 Le traitement de la tuberculose par l’antigène méthylique (antigénothérapie) (1932)
 "L’Institut Pasteur et son œuvre scientifique ", allocution prononcée le (1935)
 L’infection bacillaire et la tuberculose chez l’homme et chez les animau entièrement revue et complétée par Alfred Boquet et Léopold Nègre (1936)
 Albert Calmette, sa vie, son œuvre scientifique (1939) avec Noël Bernard
 Vaccination par le B.C.G. par scarifications cutanées (1942) avec Jean Bretey
 Manuel technique de microbiologie et de sérologie, par Albert Calmette, entièrement refondue par Alfred Boquet, Léopold Nègre et Jean Bretey (1948)
 Les lipoïdes dans les bacilles tuberculeux et la tuberculose, Application de l’antigène méthylique au traitement de la tuberculose et à la recherche des anticorps tuberculeux (1950)
 Les bacilles de Koch incomplètement évolués dans l’infection tuberculeuse (1955) avec Jean Bretey
 Prévention et traitement spécifiques de la tuberculose par le B.C.G. et par l’antigène méthylique, étude de leurs modes d’administration et de leurs mécanismes d’action'' (1956)

Примечания

Ссылки 
 Léopold Nègre
 Труды Негре

Микробиологи Франции
Терапевты Франции
Члены Парижской медицинской академии
доктора медицины
доктора естественных наук